Həzrə – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Həzrə – centro abitato del distretto di Qusar, in Azerbaigian